Хикс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хикс, Адам (род. 1992) — американский актёр, рэпер, певец и автор песен.
 Хикс, Айзея (род. 1994) — американский баскетболист.
 Хикс, Билл (1961—1994) — американский стендап-комик и социальный критик.
 Хикс, Бонни (1968—1997) — сингапурская модель и писательница евро-азиатского происхождения.
 Хикс, Генри (1915—1990) — канадский политик и деятель образования, премьер-министр Новой Шотландии (1954—1956).
 Хикс, Джесси (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Хикс, Джон Ричард (1904—1989) — английский экономист.
 Хикс, Дэвид Мэтью (род. 1975) — австралиец, исламский террорист.
 Хикс, Дэн (1951—2020) — американский актёр.
 Хикс, Индия (род. 1967) — английская фотомодель и дизайнер по интерьеру.
 Хикс, Кэтлин (род. 1970) — заместитель министра обороны США.
 Хикс, Кэтрин (род. 1951) — американская актриса и певица.
 Хикс, Лоуренс Генри (1912—1997) — австралийский композитор.
 Хикс, Мишель (род. 1973) — американская актриса.
 Хикс, Розалинда (1919—2004) — единственная дочь и наследница Агаты Кристи.
 Хикс, Роберт Дрю (1850—1929) — специалист по античной словесности, сотрудник Тринити-колледж (Кембридж).
 Хикс, Стивен (род. 1960) — профессор, канадско-американский философ.
 Хикс, Том (род. 1946) — американский миллиардер.
 
 Хикс, Тэйлор (род. 1976) — американский певец, победитель музыкального телешоу American Idol 2006 года.
  (1850—1934) — британский математик и физик.
 Хикс, Эдвард (1780—1849) — американский художник, двоюродный брат Томаса Хикса.
 Хикс, Элиас (1748—1830) — американский религиозный деятель, квакер.
 Хикс, Эмма (род. 1997) — американская порноактриса.
 Хикс, Энди (род. 1973) — английский профессиональный игрок в снукер.

См. также

Примечания